Kresnica je lahko

 predstavnik kresnic (znanstveno ime Lampyridae), družine hroščev
 prostitutka (slabšalno) - po soju obcestnih svetilk (italijansko lucciole)
ime naselja:
 Kresnica Občina Šentilj

Glej tudi 
 Kresnice